Chaloupky bezeichnet in Tschechien

Chaloupky, Gemeinde im Okres Beroun
Chaloupky, Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy
Chaloupky, Ortsteil von Nový Rychnov, Okres Pelhřimov
Chaloupky (Přebuz) (Neuhaus), aufgelassener Ort im böhmischen Erzgebirge

Komárovské Chaloupky, Ortsteil von Opava, Okres Opava
Nové Chaloupky, Weiler von Skorošice, Okres Jeseník